Amenia ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Amenia (Illinois), im Piatt County
 Amenia (New York), im Dutchess County
 Amenia (North Dakota), im Cass County
 Amenia Union, im Dutchess County, New York

und ein Personenname im alten Ägypten:
 Amenia (18. Dynastie)

Siehe auch:
 Amena
 Armenia